Kaithal (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Kaithal (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kaithal